

Wetenschap en techniek 

 Electroputere, een Roemeense fabrikant van spoorvoertuigen
 Energie- en Procestechnologie, een combinatie van Energietechniek en Procestechniek
 EPT Elfo, een elektrische stadsbus van de Italiaanse busfabrikant Cacciamali
 Ethylpropyltryptamine, een psychedelische stof
 Elektrische Pallettruck

Anders 

 European Poker Tour, Europees televisie pokertoernooi